Návrat z ráje může být:
 Návrat z ráje (Simpsonovi) – díl seriálu Simpsonovi
 Návrat z ráje (román) – český román